Cet article relate le parcours du Paraguay lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , Gerardo Martino dévoile une liste de trente joueurs pré-sélectionnés pour participer à la compétition. Cette liste est ramenée à vingt-trois noms le .

Qualifications 

|}

Phase finale

Premier tour (Groupe F)

Italie - Paraguay

Slovaquie - Paraguay

Paraguay - Nouvelle-Zélande

Huitième de finale

Paraguay - Japon

Quart de finale

Paraguay - Espagne

Notes et références 

Paraguay
2010
2010 au Paraguay